«Víctor Morales» - conjunto del nombre propio Víctor y el apellido Morales - puede referirse a:

Personajes 

 Víctor Hugo Morales (1947-), periodista, locutor y escritor uruguayo.
 Víctor Morales Mora (1958-), político y abogado costarricense.
 Víctor Morales Corrales (1943-), rector peruano.
Futbolistas
 Víctor Morales Salas (1905-1938), futbolista chileno (Mundial '1930).
 Víctor Morales (1982-), futbolista belicense (:w:en).
 Víctor Morales Reyes (1991-), futbolista chileno.